Piotr Strzyżewski (1777-1854) – pułkownik
 Tomasz Strzyżewski (ur. 1945) – publicysta
 Włodzimierz Strzyżewski (1931-1901) – szermierz, dziennikarz
 Wojciech Strzyżewski (ur. 1961) – historyk

Polskie nazwiska